Перу на літніх Олімпійських іграх 2020 представляли тридцять п'ять спортсменів у сімнадцятьох видах спорту.

Спортсмени

Посилання 
 Перу на сайті МОК   

2020
Країни на літніх Олімпійських іграх 2020